Митан () — посёлок городского типа в Иштыханском районе Самаркандской области, Узбекистан. Посёлок расположен в 33 км от железнодорожной станции Каттакурган (на линии Самарканд — Навои).

В 1926—1959 годах — центр Митанского района. Статус посёлка городского типа с 1986 года.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Самаркандской области